Pfarrkirche Schwarzenberg steht für folgende Pfarrkirchen:

 Pfarrkirche Schwarzenberg am Böhmerwald, Oberösterreich
 Pfarrkirche Schwarzenberg (Vorarlberg), Vorarlberg